Schamarterie steht für:
 Arteria pudenda externa, eine Schlagader der Leistenregion
 Arteria pudenda interna, ein weiterer Verlauf der inneren Beckenarterie